Damernas individuella mångkamp i rytmisk gymnastik vid olympiska sommarspelen 2008 avgjordes den 21-23 augusti.

Medaljörer

Kval

Final

Referenser